Э́йкка То́ппинен, настоящее имя Эйно Матти Топпинен (, род. 5 августа 1975, Вантаа, Финляндия) — финский виолончелист и композитор, лидер группы Apocalyptica, которую создал в 1993 году. Учился в Музыкальной академии им. Яна Сибелиуса на протяжении двух лет, но не окончил её, так как стал слишком занят работой над Apocalyptica. Таким образом, является единственным участником группы с неоконченным высшим музыкальным образованием (по состоянию на 2013 год). Играл в разных оркестрах, таких как «Симфонический оркестр радио» и «Аванти». Кроме того, записывался с группами Moonsorrow, HIM, Sepultura, Bullet for My Valentine, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus и другими.

Эйкка Топпинен написал музыку к фильму «Чёрный лёд» (), за которую получил премию Юсси 3 февраля 2008 года. Он также написал главную тему фильма, которую исполнила Ханна Пакаринен.

Был женат на киноактрисе и ведущей Кирси Юлийоки. Пара развелась в марте 2020 года. У них двое детей: Ильмари и Ээлис.

Примечания

Ссылки 
 Apocalyptica.com — официальный сайт группы Apocalyptica
 Cellist.nl  — Эйкка Топпинен на сайте, посвящённом профессиональным виолончелистам

Выпускники Академии имени Сибелиуса
Рок-музыканты Финляндии
Музыканты Apocalyptica
Музыканты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Юсси»